Dream Lover (1986), een Amerikaanse thriller onder regie van Alan J. Pakula
Dream Lover (1993), een Amerikaanse thriller onder regie van Nicholas Kazan